Арагуари:

 Арагуари — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Арагуари — река на севере Бразилии.